Посёлок Юбилейный — микрорайон компактного проживания в Волжском районе города Саратова без развития производственных структур. Расположен в районе с хорошей экологией, вдали от промышленных предприятий. Является типичным спальным районом.

Географическое положение 
Посёлок Юбилейный находится в северной части города Саратов и расположен на окраине Волжского района.

История 
Посёлок Юбилейный в середине 1980-х годов спроектировал Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». С тех пор и до настоящего времени в поселке ведется массовое строительство жилья.

Название «Юбилейный» посёлку дали в 1990 году в честь большого юбилея — 400-летия основания города Саратова.

31 декабря 1998 года была открыта МУЗ «Городская поликлиника № 20».

В 1999 году была открыта МОУ «Гимназия № 7», которая затем дважды (в 2006 и 2007 годах) становилось победителем всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные технологии» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В 2008 году было начато строительство дороги, соединившей два динамично развивающихся поселка Юбилейный и Солнечный. 30 октября 2009 года состоялось открытие первой очереди автодороги. Окончательное строительство было завершено в 2011 году.

17 сентября 2012 года состоялось торжественное открытие ФОК с двумя бассейнами и игровым залом.

Улицы 
 Державинская
 Шевыревская
 Братьев Никитиных
 Усть-Курдюмская
 Менякина (в честь архитектора Ю. И. Менякина)
 Газовая

 Саловская
 Самойловская
 1-ый проезд Скоморохова
 Воскресенская
 Скоморохова
 Уютная
 Фёдоровская

Учреждения и объекты 
 МОУ «Лицей № 107»
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66 им. Н. И. Вавилова»
 МОУ «Гимназия № 7»
 Городское отделение почтовой связи № 18 (ул. Усть-Курдюмская, 11)
 Мясокомбинат «Юбилейный» (совхоз Комбайн, зд. 50)
 МУЗ «Городская поликлиника № 20» (ул. Усть-Курдюмская, 3)
 ФК «Republika» (ул. Усть-Курдюмская, 9А)
 ТРЦ «Синий кит» (ул. Усть-Курдюмская, 9А)
 Кинотеатр «Премьер фильм» (ул. Усть-Курдюмская, 9А)
 Супермаркет «Палитра вкусов»
 Супермаркеты и гипермаркет «Гроздь»
 Супермаркеты «Магнит»
 Супермаркет «Колобок»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс
 Отделения банка «Экспресс Волга» , «ВТБ 24», «НВК Банк», «Сбербанка»
 Отделение Всероссийского Общества Автомобилистов
 Торговый комплекс «Квадро» (Фитнес клуб «Alex Fitness», супермаркет «Магнит»)
 Магазин «Моя книга» (ул. Усть-Курдюмская, 4)
 Спортивно-оздоровительный центр «CROSSPOINT» (ул. Усть-Курдюмская, 4А)
 Торговый Центр «ICE» (ул., Усть-Курдюмская, 1А)
 Чайный клуб Green Light cafe&shop (ул., Усть-Курдюмская, 1А, ТЦ АЙС, 2 этаж)

Общественный транспорт 
С центром города налажено хорошее транспортное сообщение.

Маршрутные такси 
 № 89 (пос. Зональный — ул. Черниговская)
 № 31 (пос. Юбилейный — СГТУ)
 № 45 (Октябрьское ущелье — пос. Иволгино)
 № 52 т (Филармония — пос. Юбилейный)
 № 94 (пос. Юбилейный — Крытый рынок)
 № 95 (пос. Иволгино — Предмостовая площадь)

Автобусы 
 № 2Д (ООО «Саратоворгсинтез» — пос. Юбилейный)
 № 90 («Леруа Мерлен» — Крекинг)

Административное положение 
Микрорайон относится судебному участку № 2 Волжского района города Саратова. В 2010 году микрорайон попал в Избирательный округ № 1.

Примечания 

Микрорайоны Саратова